El Puente Ferroviario Bío-Bío en Concepción es un viaducto del subramal Concepción-Curanilahue que cruza el Río Biobío y que conecta las actuales comunas de Concepción y San Pedro de la Paz. Actualmente el tránsito de trenes se encuentra suspendido debido a una avería.

Historia 

Este puente corresponde al primero en conectar ambas riveras del Biobío en dicho sector. Fue construido en 1889 para la empresa The Arauco Company Limited y su proyecto del ramal Concepción-Curanilahue, con la finalidad de conectar a la ciudad de Concepción con las minas de carbón en Lota y el puerto de Coronel.

En un principio conectaba la antigua Estación Chepe con la Estación Biobío. Luego pasó a formar parte de la Red Sur de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, constituyéndose en el ramal Concepción-Curanilahue. En 1996, fue reparado para la operación de servicio de carga.

En el año 2005 fue nuevamente reparado. Se instalaron 32 pórticos que sostienen el cableado eléctrico que da la energía necesaria a los automotores del servicio Biotrén. Además se le sometió a un proceso de arenado o carenado, se pintó con anticorrosivo y se le cambió la totalidad de sus durmientes, prolongando en 20 años su vida útil. A principios del año 2006, se procedió de cambio de algunas piezas dañadas y se aseguró su estructura, completando su reparación, dejándolo en condiciones de aumentar la velocidad en el viaducto.

Actualmente conecta la Estación Concepción con la Estación Juan Pablo II, pertenecientes a la Lïnea 2 del servicio Biotrén.

Desde el 9 de diciembre del 2022 se encuentra suspendido el tránsito de trenes por el puente debido a una supuesta avería, lo cual se encuentra en investigación.

Arquitectura 
El puente tiene una longitud de 1886 metros y está hecho de acero. En su acceso norte es precedido por un túnel de 225 metros de largo, que pasa por debajo del Cerro Chepe con el objeto de proteger la vía de las crecidas del río Bío-Bío.

Véase también 
 Puente Ferroviario Biobío en Coihue, otro viaducto que atraviesa el río Bíobío ubicado al norte de la Estación Coihue.
 Puentes de Chile

Referencias 

Biotrén
Ferroviario
Biobio en Concepcion
Puentes de Chile del siglo XIX
Puentes inaugurados en 1889
Chile en 1889
Puentes de hierro
Arquitectura de Chile de los años 1880